
Molekulska formula -{C3H7NO3}- se može odnositi na:
 Izopropil nitrat
 Serin